Бордо де Гвадалупе има више значења:

 Бордо де Гвадалупе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бордо де Гвадалупе (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику